I vestiti nuovi dell'imperatore – fiaba di Hans Christian Andersen
 I vestiti nuovi dell'imperatore – film del 1987
 I vestiti nuovi dell'imperatore – film del 2001